

Lokalizacje

Czechy 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Pilzno

Niemcy 
 Pilsen – jezioro w kraju związkowym Bawaria

USA 
 Pilsen – miasto w stanie Wisconsin

Zobacz też 
 (2613) Plzeň